Janshen ist der Familienname folgender Personen: 

 Doris Janshen (1946–2009), deutsche Soziologin
 Heinz Janshen (* 1934), deutscher Offizier, zuletzt Generalmajor
 Rolf Janshen (* 1949), deutscher Wirtschaftsmanager